Исмет Гиритли (17 апреля 1924 — 3 февраля 2007) — турецкий юрист, профессор права.

Биография 
Родился в Крыму 17 апреля 1924 года. Получив здесь начальное образование, поступил в среднюю школу Кабаташ, Стамбул. Потом — на юридический факультет Стамбульского университета и стал профессором кафедры административного права этого же факультета в 1964 году.

Гиритли входил в состав комиссии, которая подготовила Конституцию 1961 года, избран в состав Учредительного совета как представитель адвокатуры.

Исмет Гиритли был главой Национальной молодёжной организации Турции и председателем турецкой делегации ООН, консультантом турецкой делегации.

Он также был первым членом правления Турецкой телерадиокомпании и возглавлял её между 1964—1968 годами. В январе 1968 года Гиритли возглавил первую команду телевизионного вещания.

Исмет Гиритли работал приглашённым преподавателем юридической школы Колумбийского университета в 1958—1959 годах, читал лекции в Институте Ближнего Востока Колумбийского университета в 1968—1969 годах.

Опубликовал учебник под названием «Пятьдесят лет турецкого политического развития 1919—1969 годов».

В период с 1971 по 1972 год в Джорджтаунском университете Вашингтона он преподавал курс американо-советской конкуренции на Ближнем Востоке. Написал на английском языке книгу «Сверхгосударства на Ближнем Востоке», которая была издана при поддержке Международного центра науки Вудро Вильсона, изучалась на юридическом факультете Стамбульского университета.

В период с 1978 по 1979 год как старший научный сотрудник проводил семинары по нефтяной политики в Университете Глазго.

В период с 1982 по 1991 год Гиритли был членом дирекции высшей школы Университета Мармара и Высшего совета радио и телевидения, а также был главным членом Высшего агентства по культуре, языку и истории Ататюрка и избран членом Мексиканской академии международного права в 1976 году.

В 1985 году Гиритли стал кавалером французского ордена Академических пальм и титул шевалье. С 1999 года был преподавателем юридического факультета Стамбульского университета Кюльтюр.

Гиритли, который опубликовал более 50 книг и множество статей, владел английским, русским и французским языками.

В 2006 году Гиритли диагностировали рак на головке поджелудочной железы, он длительное время лечился в столичной больнице Флоренс Соловей. Проведя последние 15 дней жизни в реанимации, он умер 3 мая 2007 года.

Труды 
 Fifty Years of Turkish Political Development. Fakulteler Matbaasi, Istanbul, 1969.
 Dimensions of the Gulf crisis, 1992
 Atatürkçülük ideolojisi, Atatürk Araştırma Merkezi, 1988
 Komünizm, sosyalizm ve anayasamız, Baha Matbaası, 1967
 Çaği̇mi̇z ve komünizm, Baha Matbaasĭ, 1966
 Kalkınma ve Türkiye, Izlem yayınevi, 1962

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Hukuk.iku.edu.tr

Учёные Турции
Юристы Турции
Выпускники юридического факультета Стамбульского университета
Умершие от рака поджелудочной железы